Александр Ляховский:
 Ляховский, Александр Антонович (1946—2009) — российский исследователь Афганской войны, генерал-майор.
 Ляховский, Александр Соломонович (род. 1949) — белорусский шашист, судья, тренер по шахматам и шашкам.